

Toponyme 

 Schweighouse-sur-Moder, une commune française du Bas-Rhin ;
 Schweighouse-Thann, une commune française du Haut-Rhin ;
 Schweighouse, une ancienne commune française du Haut-Rhin faisant à présent partie de la commune de Lautenbach ;
 Schweighausen, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat.